Апеляція — оскарження ухвали, постанови нижчої інстанції (звичайно судової) перед вищою.
 Апеляція (виноробство) — контроль за походженням.
 «Апеляція» — радянський драматичний фільм 1987 року.